Molekulska formula -{C20H36O7P2}- se može odnositi na:

 Dimetilalil pirofosfat
 Geranilgeranil pirofosfat

en:C20H36O7P2